Кооперативная игра — многозначный термин:
 Кооперативная игра — предмет изучения кооперативной теории игр.
 Кооперативная игра — режим совместной игры в компьютерных играх.